Дергач — українське прізвище

 Дергач А. А. — доктор психологічних наук, професор, академік РАО, Заслужений діяч РФ
 Дергач Василь Олексійович
 Дергач Володимир Леонідович (1957) — футбольний тренер
 Дергач Леонід Валентинович (1979—2017) — український військовослужбовець, кандидат юридичних наук, викладач ЧНУ ім. Юрія Федьковича, старший лейтенант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.

Українські прізвища